Джоди Лин О’Киф (; род. 10 октября 1978) — американская актриса и модель.

Биография 
Джоди Лин родилась в Нью-Джерси в семье смешанного ирландско-шведско-австрийско-польско-чешского происхождения.

Младшая из трех сестер в семье, она, подражая сестре Хизер, начала карьеру модели в 8 лет, демонстрируя детскую одежду в сети универмагов. В течение 9 лет она появлялась в рекламе разных компаний, в том числе Gitano Jeans.

В 12 лет Джоди Лин бросила школу, чтобы начать съемки в сериале «Другой мир».

В 17 лет роль «дочери» Дона Джонсона в телесериале «Детектив Нэш Бриджес» сделала из актрисы звезду. Играть в сериале она продолжала до 2001.

На большом экране Джоди впервые появилась в 1998 в фильме «Хеллоуин: 20 лет спустя». Следующей её удачей была очередная экранизация «Пигмалиона» Бернарда Шоу — фильм «Это все она». Затем последовали несколько главных ролей: в «Способная ученица» — сиквеле фильма с Роуз Макгоуэн «Дьявол во плоти», в фильме Анжея Секулы и Джеймса Вудса «Falling in Love in Pongo Ponga» и триллере «Red Rover» с Уильямом Болдуином.

Несмотря на блестящий старт Джоди Лин в основном появляется в эпизодических ролях в сериалах. Наиболее заметными стали её роли в сериалах «The Evidence» (1999) и «Побег» (2006). Снялась в клипе американской рок-группы «3 Doors Down» — «Let Me Go».

В 2009 году Джоди Лин снималась для видео игры Command & Conquer: Red Alert 3 — Uprising (Electronic arts Los Angeles). Роль — представительница корпорации «ФьючерТех» Келли Уивер.

Фильмография

Примечания

Ссылки